Muska bezeichnet:
 Bad Muskau, veralteter Name dieser Stadt im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Chad Muska (* 1977), einen US-amerikanischen Skateboarder
 Muska (Islam), einen Talisman im Islam
 Muska (Pastete), eine dreieckige Pastete

Siehe auch:
 Musca